Szelestey László (1821–1875) lírikus és népies költő, ügyvéd
 Szelestey László (1939–1991) festőművész
 Szelestey László (1943–2013) néprajzkutató